Перово
 Долно Перово, село в областта Преспа, община Ресен, Република Македония
 Перово, район на Москва, Русия.